АО «Татэнергосбыт» — региональная энергосбытовая компания России. Полное наименование — Акционерное общество «Татэнергосбыт». Офис «Управление Татэнергосбыт» находится в Казани. АО «Татэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Татарстан. АО «Татэнергосбыт» закупает электроэнергию и мощность на оптовом рынке и реализует её потребителям Республики Татарстан. На 01.10.2021 г. АО «Татэнергосбыт» обслуживает около 43 000 юридических лиц и более 1 919 280 физических лиц.

История 
До 1932 года функции по реализации электроэнергии выполняла абонентская служба Казанского коммунального треста «Эльводтрам», в ведении которого было электроснабжение, водоснабжение и эксплуатация трамвая в Казани. Абонентская служба насчитывала около 30 сотрудников: контролеры, техники-инспекторы по приёмке новых электроустановок, бухгалтерию и кассу для приема денег.
В январе 1932 года абонентская служба и мастерская счетчиков были объединены в цех «Энергосбыт», который вошёл в электросиловое хозяйство РЭУ «Татэнерго». В этом же году цех был реорганизован в самостоятельный отдел РЭУ «Татэнерго» на правах хозрасчетного предприятия.
В годы Великой Отечественной Войны производственная деятельность Энергосбыта существенно расширилась в связи с тем, что в Казань эвакуировали ряд заводов из западных районов страны. Горожане столкнулись с дефицитом мощности и недостатком топлива. Был введен жесткий режим экономии электроэнергии: каждому абоненту на счетчик определялась норма расхода из расчета 5 квт.час для одного человека в месяц, на приборы учёта устанавливались ограничители тока. Всю работу по ограничению осуществляла специальная группа, которая была создана по необходимости в 1943 году. Позднее группа была преобразована в отдел режима и контроля. В послевоенные годы на базе существовавших в Татарской АССР двух Энергосбытов — Казанского и Уруссинского, создается единый Энергосбыт РЭУ «Татэнерго».
Первого февраля 2009 года Энергосбыт получил статус Открытого акционерного общества и стал именоваться ОАО «Татэнергосбыт».

18 июля 2016 г. ОАО «Татэнергосбыт» сменило наименование организационно-правовой формы на акционерное общество.

Структура 
В структуру Общества входят девять филиалов:
 Альметьевское
 Бугульминское
 Буинское
 Елабужское
 Приволжское
 Чистопольское
 Камское
 Набережночелнинское
 Казанское городское отделение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АО «Татэнергосбыт»
 Деловая электронная газета Татарстана «БИЗНЕС Online»

Компании Татарстана
Энергетика Татарстана
Энергосбытовые компании России